Lo spaccone (The Hustler) – film del 1961
 Lo spaccone (The Hustler) – romanzo di Walter Tevis del 1959
 The Hustler – videogioco arcade del 1987
 The Hustler – album di Willie Colón del 1968

Pagine correlate 
 Hustler (disambigua)